Yakubu peut faire référence à :

Patronymes  
 Afi Azaratu Yakubu, personnalité médiatique, productrice de documentaires et militante ghanéenne.
 Balaraba Ramat Yakubu (née en 1959), femme de lettres nigériane.
 Hawa Yakubu (1947 ou 1948 - 2007), femme politique ghanéenne.
 Najeeb Yakubu (né en 2000), footballeur ghanéen. 
 Yusif Yakubu (né en 1976), footballeur ghanéen.

Prénom  
 Yakubu Aiyegbeni (né en 1982), footballeur international nigérian.
 Yakubu Gowon (né en 1934), général et homme d'État nigérian.